Angelo Nicolato – oculista italiano
 Paolo Nicolato – allenatore italiano di calcio